Generalmente si indica con il termine Flakpanzer IV una serie di semoventi antiaerei tedeschi basati sullo scafo del carro armato medio Panzer IV. 
In ordine di sviluppo:
 Flakpanzer IV Möbelwagen
 Flakpanzer IV Wirbelwind
 Flakpanzer IV Ostwind
 Flakpanzer IV Kugelblitz